HHIP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 700 амінокислот, а молекулярна маса — 78 851.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки